Tenisový turnaj na okruhu WTA Brussels Open 2011 se konal ve dnech 14. – 21. května v Bruselu, hlavním městě Belgie venku na antukových dvorcích oddílu Royal Primerose Tennis Club. Turnaj byl součástí kategorie Premier, odměny činily 618 000 dolarů.

Prize Money a body do žebříčku

Dvouhra

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Caroline Wozniacká (vítězka)
  Věra Zvonarevová (semifinále)
  Francesca Schiavoneová (semifinále)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Šachar Pe'erová (1. kolo)
  Yanina Wickmayerová (čtvrtfinále, skreč)
  Alexandra Dulgheruová (čtvrtfinále)
  Pcheng Šuaj (finále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (čtvrtfinále)
  Klaudia Jansová /  Alicja Rosolská (finále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Marija Kondratěvová /  Sophie Lefèvreová ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Brussels Open
Brussels Open
Sport v Belgii v roce 2011